WFC est un sigle qui peut signifier :
 , un des composants du  de Microsoft ;
  (Fédération internationale des échecs) ;
  ;
  (Fédération mondiale de curling) ;
 .